Альфа Дельфина (α Delphini/α Del) — кратная звёздная система в созвездии Дельфин. Имеет несколько исторических названий:
 Суалокин — название появилось в результате небольшой шуточной мистификации, разыгранной в начале XIX века в обсерватории Палермо. Там под руководством Джузеппе Пьяцци (первооткрывателя (1801 год) первого известного и самого большого астероида Церера) в 1814 году был опубликован звёздный каталог. В нём-то и появились впервые два названия Суалокин (Sualocin) — альфа Дельфина и Ротанев (Rotanev) — бета Дельфина без всякого объяснения. Позже британский астроном Томас Вильям Вебб (:en: Thomas William Webb) обратил внимание, что названия звёзд Sualocin и Rotanev, будучи прочитанными справа налево, дают латинизированную форму имени и фамилии Nicolaus Venator помощника Пьяцци Никколо Каччьяторе (Niccolo Cacciatore). Кто из двух астрономов был автором мистификации, осталось неизвестным.
 Скаловин (Scalovin) — название появилось в атласе Элайи Бурритта (Elijah Burritt), и, видимо, является ошибкой.

Хотя по яркости Суалокин (3,63m) немного уступает Ротаневу (его звёздная величина 3,77m), он всё же получил от Байера обозначение альфа. Суалокин — звезда спектрального класса В9 с температурой поверхности . Как и большинство звёзд B-класса, он быстро вращается: скорость вращения на экваторе  (в  быстрее, чем Солнце). Находясь на расстоянии , звезда, по-видимому, имеет светимость в  больше солнечной. Статус Суалоцина несколько неопределён, некоторые считают, что он — обычная звезда главной последовательности, другие, что он — субгигант на начальной стадии эволюции.

Двойная система 
Уже довольно давно известно, что Суалокин имеет близкий спутник, находящегося на отдалении в доли угловой секунды. Современные измерения со спутника Hipparcos показали, что яркость спутника составляет около одной десятой яркости основной звезды, указывая, что звезда-спутник весьма похожа на Сириус. По сравнению с главным компонентом спутник немного менее ярок: около . Две звезды вращаются друг вокруг друга с периодом  на среднем расстоянии около  (немного дальше, чем Сатурн от Солнца). Из орбитальных параметров можно вычислить, что их общая масса в  больше солнечной, из них большая часть (свыше ) сосредоточена в главном компоненте. Более яркая звезда умрёт первой, закончив жизнь как тусклый белый карлик. Затем белым карликом станет и вторая звезда.

Компоненты 
В системе также присутствуют ещё минимум 5 компонент, чьи параметры приведены в таблице, но никаких доказательств, что они гравитационно-связаны с парой основных звёзд, нет, они просто визуальные спутники.

Примечания 

Двойные звёзды
Объекты Байера
Объекты Флемстида